La famille Corbineau, famille d’architectes français dont :
 Jacques Corbineau;
 Étienne Corbineau;
 Pierre Corbineau, fils du précédent ;
 Gilles Corbineau, fils du précédent ;
 Les frères Corbineau, les  de  :
 Claude Corbineau (1772-1807), général français ;
 Jean-Baptiste Juvénal Corbineau (1777-1848), général français  ;
 Hercule Corbineau (1780-1823), militaire français ;
 Jean-Paul Corbineau (1948-2022), chanteur français, membre des Tri Yann.

Homonymie de patronyme